1995 Голяма награда на Европа е 6-о за Голямата награда на Европа и четиринадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 28 април 1995 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа